Arauzo de Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arauzo de Torre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arauzo de Torre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar